Cinema
 Stalingrad (1943), produção soviética de propaganda
 Stalingrad (1989), produção soviética
 Stalingrad (1993), produção alemã
 Stalingrad (2013), produção russa 

Outros usos
 Stalingrad (livro), de Antony Beevor
 Stalingrad (álbum), da banda Accept

Desambiguações de artes